Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка соревнований — Петра Квитова — защищала свой титул, но уступила уже во втором круге.

Посев 

  Виктория Азаренко (Финал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Первый раунд)
  Ли На (Четвертьфинал)

<li>  Серена Уильямс (Титул)
<li>  Вера Звонарёва (Первый раунд)
<li>  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li>  Анжелика Кербер (Третий раунд)
<li>  Ана Иванович (Третий раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
<li>  Елена Янкович (Первый раунд)
<li>  Мария Кириленко ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2012